Mitropacupen 1960 var den nittonde säsongen av Mitropacupen. I denna upplagan fanns ingen utslagning, lagen tävlade för sitt respektive land.

Matcher

Slutställning

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1960